Пишненська сільська рада — , Вітебська область, Лепельський район
 Пишненська сільська рада — , Кіровоградська область, Долинський район